Эррипо ():
 Эррипо — древнеримский бог горных промыслов ().
 Эррипо (S/2000 S10) — спутник Сатурна.